Le lycée Edgar-Quinet (en hommage à Edgar Quinet) peut désigner :
 le lycée Edgar-Quinet à Bourg-en-Bresse ;

 le lycée Edgar-Quinet à Lyon, ancien lycée de jeunes filles Edgar-Quinet, où Odette Comandon fut élève et où Lucie et Raymond Aubrac furent enseignants durant la guerre. Il porte le nom de lycée Édouard-Herriot depuis 1957 ;

 le lycée Edgar-Quinet à Paris, qui a notamment établi un partenariat éducatif avec l'ESCP Europe.